Сент-Обен () — французская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Сент-Обен — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор.
 Сент-Обен — коммуна во Франции, департамент Ланды.
 Сент-Обен — коммуна во Франции, департамент Ло и Гаронна.
 Сент-Обен — коммуна во Франции, департамент Нор.
 Сент-Обен — коммуна во Франции, департамент Об.
 Сент-Обен — коммуна во Франции, департамент Па-де-Кале.
 Сент-Обен — коммуна во Франции, департамент Эна.
 Сент-Обен — коммуна во Франции, департамент Эндр.
 Сент-Обен — коммуна во Франции, департамент Эсон.
 Сент-Обен — коммуна во Франции, департамент Юра.

Топоним 
 Сент-Обен, Габриель-Жак де (1724—1780) — французский живописец, рисовальщик и гравер.
 Сент-Обен, Огюстен (1736—1807) — французский придворный рисовальщик и гравёр, мастер офорта, книжный иллюстратор.
 Сент-Обен, Шарль-Жермен (1721—1786) — французский художник, рисовальщик и гравер, специалист по орнаментам для вышивок.
 Юар де Сент-Обен, Леонар Жан Обри (1770-1812) — французский военачальник, бригадный генерал, погибший в Бородинском сражении.

См. также 
 Роклор-Сент-Обен
 Сент-Обен-д’Аркне
 Сент-Обен-де-Буа
 Сент-Обен-д’Обинье
 Сент-Обен-ле-Моньяль
 Сент-Обен-сюр-Ме